26 lag deltog i Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1978 (CAF) och de spelade om 1 plats till VM-slutspelet.

Kvalet spelades i fem omgångar. 

 Preliminär omgång – 4 av lagen möttes i dubbelmöten och 2 lag gick vidare till omgång 1.
 Omgång 1 – De 2 vinnarna från den preliminära omgången och resterande 22 lag parades ihop och möttes i dubbelmöten, de 12 vinnarna gick vidare till omgång 2.
 Omgång 2 – De 12 vinnarna från omgång 1 parades ihop till dubbelmöten och de 6 vinnarna gick vidare till omgång 3.
 Omgång 3 – De 6 vinnarna från omgång 2 parades ihop och möttes i dubbelmöten, de 3 vinnarna gick vidare till omgång 4.
 Omgång 4 – De 3 vinnarna från omgång 3 möttes alla i dubbelmöten och vinnare av gruppen gick vidare till VM-slutspelet.

 kvalificerade sig för VM-slutspelet.

Preliminär omgång

Omgång 1

1. Bägge matcherna mellan Ghana och Guinea slutade 2–1 till respektive lag, totalt 3–3. Istället för förlängning och straffsparkar spelade man om en tredje match på neutral plan.

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Tunisien gick vidare till VM-slutspelet.

Källor

CAF
1976 i Afrika
1977 i Afrika
Fotbollsåret 1976
Fotbollsåret 1977